Verdichten oder Verdichtung steht für:

 in Physik und Technik das Verdichten von Körpern, Flüssigkeiten oder Gasen, siehe Kompressionsmodul #Allgemeines
 Bodenverdichtung in Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Bauwesen
 das Verdichten von Beton, siehe Beton #Einbau und Verdichtung
 Nachverdichtung (Städtebau), Bau von neuen Gebäuden innerhalb bereits bestehender Gebiete
 einen Begriff aus der Psychoanalyse Sigmund Freuds, siehe Verdichtung (Psychologie)
 eine Kennzahl beim Verbrennungsmotor, siehe Verdichtungsverhältnis
 das Zusammenfassen von Daten in einer Datenbank, siehe Aggregation (OLAP)

Siehe auch:

 Verdichter (Kompressor)
 Kompression (Begriffsklärung)